Алекса́ндр Голови́н: Головин, Александр Васильевич (род. 1949) — российский дипломат.
 Головин, Александр Владимирович (род. 1970) — советский и российский легкоатлет-многоборец.
 Головин, Александр Иванович (ум. 1766) — командир галерного флота, адмирал, генерал-интендант флота.
 Головин, Александр Митрофанович (в монашестве Александр; 1844—1916) — епископ РПЦ.
 Головин, Александр Павлович (род. 1989) — российский актёр.
 
 Головин, Александр Яковлевич (1863—1930) — российский и советский художник.